

Prénom

Divers 
 (3841) Dicicco, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en l'honneur de Dennis di Cicco.

Patronyme 

 Bobby Di Cicco (né en 1954), acteur américain ;
 Dennis di Cicco (1950-), astronome amateur américain ;
 Marie Cico, née à Paris en 1843 et morte à Neuilly-sur-Seine le , est une comédienne et chanteuse française ;
 Tony DiCicco (1948-2017), joueur américain de soccer devenu entraîneur.